У́лица Волода́рского — одна из улиц исторического района Белый город в центральной части Астрахани, проходит с севера на юг параллельно Коммунистической улице. Начинается от Красной набережной у реки Кутум, пересекает улицы Советской Милиции, Свердлова, Эспланадную, Ахматовскую, Молодой Гвардии, Советскую. Чернышевского и Красного Знамени и заканчивается у улицы Ленина.

История 
В XVII веке улица получила название Индейской, так как она проходила по восточной границе Индейского двора, где останавливались купцы из Индии. В те времена этот торговый квартал занимал значительную территорию, на сегодняшний день от него сохранилось только здание Индийского подворья, ставшее многоквартирным жилым домом № 14 по улице Володарского. Индейская улица считалась важной поперечной артерией Белого города, будучи кратчайшим путём между северными Исадными и южными Решёточными воротами и соединяя через них Кутум с рынком Исады и стрелецкими слободами Деревянного города. Первоначально состояла из разнонаправленных отрезков, но после пожара 1767 года была трассирована практически по прямой линии.

В 1920 года Индейская (Индийская) улица была переименована в честь российского и украинского революционера В. Володарского.

На сегодняшний день к улице Володарского относится 15 охраняемых объектов — 2 памятника культурного наследия федерального значения и 13 регионального, лишь 3 из которых обращены на эту улицу главными фасадами.

Примечания 

Улицы Астрахани